Юрій Олексійович Сторожев — український військовослужбовець, державний службовець органів державного фінансового контролю, Рахункової палати України, Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Життєпис
Працював в різних органах державної влади (загалом 29 років на державній службі), зокрема у органах державного фінансового контролю, у тому числі ГоловКРУ України, Держфінінспекції України (2006-2015 роки), Міністерстві юстиції України. Брав участь у змаганнях з футзалу, виступаючи на позиції воротаря.

До повномаштабного вторгнення з 2015 року процював у Рахунковій палаті України (на посадах головного спеціаліста,  заступника начальника відділу аудиту освіти‚ науки та інновацій департаменту контролю гуманітарної та соціальної сфери).

З 24 лютого 2022 року пішов на війну, служив на посаді гранатометника відділення взводу вогневої підтримки роти 131 окремого батальйону територіальної оборони.

Загинув 17 лютого 2023 року внаслідок мінометного обстрілу під час бойового чергування неподалік міста Кремінна Луганської області.

Примітки

Джерела 

 Фоторепортаж з V Спартакіади працівників органів ДКРС (23-25.09.2011)

Уродженці Теребовлі
Українські воїни, загиблі під час російського вторгнення в Україну 2022
Померли 2023
Померли 17 лютого
Рахункова палата України